Коробко́в — русская фамилия. Женская форма Коробкова.

Известные носители

А 
 Коробков, Александр Андреевич (1897—1941) — советский военачальник.
 Коробков, Алексей Владимирович (род. 1964) — российский музыкант, барабанщик группы «Воскресенье».

Б 
 Коробков, Борис Михайлович (1900—1971) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск.

В 
 Коробков, Василий Васильевич (1884—1968) — советский военачальник.
 Коробков, Виктор Михайлович (1929—1944) — участник партизанского движения во время Великой Отечественной войны.

Г 
 Коробков, Гавриил Витальевич (1919—1976) — советский легкоатлет и тренер.

Д

И

М 
 Коробков, Максим Иванович (1797—1847) — российский купец и государственный деятель.

Н

П

Ф 
 Коробков, Фёдор Григорьевич (1898—1942) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

Коробкова 
 Коробкова, Евгения Сергеевна (род. 1985) — российский литературный критик, поэт, журналист, переводчик.
 Коробкова, Елизавета Корнеевна (1908—?) — советская колхозница, герой социалистического труда.

Двойные фамилии

См. также